Leteči Kranjec je lahko vzdevek več slovenskih športnikov:
 Ludvik Starič - motociklistični dirkač (1906-1989)
 Robert Kranjec - smučarski skakalec (1981-)